Anders Petersen eller Anders Pedersen kan være:

 Anders Petersen (sociolog), (1973-2022)
 Anders Petersen (historiker), (1827-1914)
 Anders Petersen (bokser), (1899-1966)
 Anders Petersen (riffelskytte), (1876-1968)
 Anders Petersen (håndboldspiller), dansk håndboldspiller

 Anders Pedersen (rigsmarsk), dansk rigsmarsk (ca. 1267-1275)
 Anders Pedersen (ridder), dansk ridder i 1300-tallet
 Anders Pedersen (friskytte), dansk friskyttekaptajn i 1600-tallet
 Anders Pedersen (direktør), dansk direktør for Hedeselskabet (1986-97)
 Anders Pedersen (sejlsportsmand), norsk finnjollesejler
 Anders Petersen (sociolog), dansk sociolog (1973-2020)
 Anders Pedersen (trommeslager), dansk/engelsk trommeslager